Соревнования в комбинированной программе состоялись в четверг 21 июля 2011 года.

Призёры

Результаты
Зелёным цветом выделены финалисты

Ссылки 
 Результаты финала
 Результаты квалификации

Синхронное плавание
Соревнования по синхронному плаванию
Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта 2011